! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 165001–165100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 165101–165200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 165201–165300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 165301–165400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 165401–165500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 165501–165600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 165601–165700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 165701–165800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 165801–165900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 165901–166000 [ editare]

Lista planetelor minore (165001-166000)